Hay varios municipios o comunas llamados Saint Palais en Francia:

 Saint-Palais, en Allier;
 Saint-Palais, en Cher;
 Saint-Palais, en Gironda;
 Saint-Palais (en euskera Donapaleu) en Pirineos Atlánticos;

Hay además varios municipios de nombre compuesto:
Saint-Palais-de-Négrignac, en Charente Marítimo;
Saint-Palais-de-Phiolin, en Charente Marítimo;
Saint-Palais-du-Né, en Charente;
Saint-Palais-sur-Mer, en Charente Marítimo;